Білі Вили, або Вили, або Сужениці, або Сивили — у давньоукраїнській міфології богині долі. Зазвичай з'являлися під час народження немовля, визначали долю дитини, а також вселяли в неї душу.

За іншою версією — богині поезії, музики, танців. Наділяли привабливих людей (особливо вродливих хлопців) умінням гарно співати, грати на музичних інструментах, танцювати тощо. Інколи були ревнивими і мстивими. Вважалися великими віщунками.

Зображалися вічно юними дівчатами, стрункими, і в білих одежах, з довгими золотосяйними розпущеними косами, в яких буцімто вся чарівна сила Віл. Згідно з повір'ям, Віли живуть на хмарах, а також у воді, лісах, на верхів'ях гір. Їх улюблене заняття — пісні й танці. За деякими легендами, одружуються зі смертними юнаками, роблячи їх щасливими на все життя, або стають їхніми посестрами.

До наших днів дійшло тільки дев'ять імен цих богинь: Даїра, Дора, Додона, Мета, Пелідора, Пита, Прімна, Тиха та Яніра.

Див. також 
 Рожаниці
 Музи
 Мойри

Виноски

Література 
 Кудрицький А. В. Мистецтво України. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — С. 343
 Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології — К.: Укр. письменник, 1993. — С. 16